Кубинка — місто районного підпорядкування в Одинцовському районі Московської області;
 Кубинка — міське поселення в Одинцовському районі Московської області;
 Кубинка — авіабаза поблизу міста Кубинка;
 Кубинка-1 — вузлова залізнична станція Смоленського напрямку МЗ і Великого кільця МЗ у м Кубинка;
 Кубинка-2 — залізнична станція Великого кільця МЗ поблизу м Кубинка.
 Вулиця Кубинка — вулиця в Москві, названа на честь підмосковного міста Кубинка
 Кубинка-10 (Будівництво) — селище (колишнє військове містечко) в Одинцовському районі Московської області
 Кубинка — мешканка Куби.